Laudon steht für:
 Mezilesí u Lanškrouna, deutsch Laudon, Ort in Tschechien
 Saint-Jorioz, ein Ort in den französischen Alpen, der bis 1814 Laudon hieß
 Laudon, ein Bach durch Saint-Jorioz und Zufluss des Lac d’Annecy
 Pays du Laudon, das Tal, durch das dieser Bach fließt
 Laudon, ein kleiner Fluss in Südwestfrankreich, Zufluss des Gabas (siehe Gabas (Fluss))
 Schloss Laudon in Wien
 Mount Laudon, Berg im Palmerland, Antarktika

Laudon ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Laudon (1912–1984), österreichischer Fußballspieler
 Gideon Ernst von Laudon (1717–1790), österreichischer Feldherr
 Johann Ludwig Alexander von Laudon (1767–1822), österreichischer Feldmarschalleutnant

Siehe auch:
 Loudon